Tanasković ist der Familienname folgender Personen:

 Darko Tanasković (* 1948), serbischer Orientalist, Islamologe, Philologe und Diplomat
 Dušan Tanasković (* 2001), serbischer Basketballspieler
 Marko Tanasković (* 1985), serbischer Handballspieler
 Nikola Tanasković (* 1997), serbischer Basketballspieler
 Željko Tanasković (* 1967), serbischer Volleyballspieler